

Cinéma 

 Angels with Dirty Faces, titre original des Anges aux figures sales, est un film américain réalisé par Michael Curtiz, sorti en 1938.

Album 

 Angels with Dirty Faces, deuxième album des Sugababes sorti en août 2002 ;
 Angels with Dirty Faces, quatrième album du rappeur / producteur de Bristol (Angleterre) Tricky, sorti en 1998.